Die Spezies (ʃpeːt͜si̯ɛs lateinisch  „Anblick“, „Gestalt“, „Erscheinung“; Plural die Spezies) steht für:

 allgemein in der Philosophie eine unterste Gattung, siehe Art (Philosophie)
 ein Synonym für die Art eines Lebewesens, siehe Art (Biologie)
 obligatorisch im Gleichgewicht miteinander auftretende Dissoziations- oder Redox-Stufen derselben Substanz, siehe Spezies (Chemie)

Siehe auch:
 Species